Pojem Kanada či Canada má více významů:
 Kanada (anglicky Canada), stát v Severní Americe
 Kanada (Třinec), část města Třinec v okrese Frýdek-Místek
 Kanada – způsob pádlování, kdy háček i kormidelník zabírají na stejné straně lodi
 Kanada (laso) – kožená šňůra a hra s ní
 Kanada (přírodní rezervace) – přírodní památka v okrese Uherské Hradiště
 Česká Kanada – kraj v jižních Čechách

podobné výrazy
 Kánada, filosof
 Kanady – boty
 kanada – hovorově kanadský žert